Eliraqui ist der Familienname folgender Personen:

 Hussein Eliraqui (* 1996), deutscher Schauspieler
 Mohammad Eliraqui (* 1998), deutscher Schauspieler